

Bibbia 
 Naama – personaggio della Genesi
 Naama – moglie di Salomone

Geografia 
 Naâma – città dell'Algeria